Гео́ргий Прокопе́нко:
 Прокопенко, Георгий Николаевич (1914—1944) — Герой Советского Союза.
 Прокопенко, Георгий Яковлевич (1937—2021) — советский пловец, олимпийский призёр, заслуженный мастер спорта..